«Тяньцзинь Тяньхай» () —бывший китайский профессиональный футбольный клуб из города Тяньцзинь, выступавший в Китайской Суперлиге до того момента когда был объявлен банкротом. Выступает на Олимпийском стадионе Тяньцзиня, вместимостью 54696 зрителя. С 2015 по 2019 годов владельцем клуба являлась медицинская корпорация «Цюаньцзянь Груп» (). С 2019 года команда временно находится в ведении футбольной ассоциации Тяньцзиня.

История 
Клуб основан 6 июня 2006 года компанией Tianjin Binhai Holdings Limited в Хух-Хото и назван «Хух-Хото Биньхай». В 2007 году Tianjin Songjiang Sports Culture Industry Co. Ltd выкупила клуб, переименовала его в «Тяньцзинь Сунцзян» и наняла в качестве тренера легендарного китайского игрока Хао Хайдуна. Однако под его руководством команда заняла всего лишь пятое место в третьем дивизионе. Это разочаровало собственников, и те затеяли реорганизацию клуба. Хао Хайдун перешел на должность директора, а команда переехала в Тяньцзинь. Там дела также не ладились. В 2010 году руководство клуба нанимает тренером бельгийца Патрика де Вильде, и тот сразу же выводит команду в Первую лигу. На следующий сезон «Тяньцзинь Сунцзян» переехал на 60-тысячный Стадион Олимпийского центра. Однако вместо борьбы за выход в Суперлигу команда едва спаслась от вылета обратно в третий дивизион. Несмотря на все усилия, «Тяньцзинь Сунцзян» за пять лет в Первой лиге так и не смог реально побороться за выход в Суперлигу. Шестое место стало самым большим достижением за эти годы. Тренерская чехарда только усиливала хаос в клубе.

Однако, похоже, все неудачи этого клуба в прошлом. Летом 2015 года собственником Тяньцзиня стала медицинская корпорация Quanjian Natural Medicine. До этого она спонсировала другой футбольный клуб города — «Тяньцзинь Тэда». Однако ссора между акционерами из-за влияния на трансферы вынудила Quanjian выйти из управления «Тяньцзинь Тэда» и начать собственный проект. Чтобы оценить масштабы финансовых вливаний в клуб, достаточно сказать, что клуб зимой потратил на трансферы почти 40 млн евро, заняв третье место среди всех китайских клубов по тратам (больше только у «Цзянсу» и «Хэбея»). В первую лигу китайского футбола согласились перейти такие бразильцы как Жадсон, Луис Фабиано, Жеуванио. Не пожалел денег клуб и на своих соотечественников, выложив почти 20 млн евро за Лу Жана и Суня Кэ. На пост главного тренера был приглашён бразильский специалист, ранее тренировавший сборную Бразилии Вандерлей Лушембурго. 5 июня 2016 года из-за неудовлетворительных результатов команды Лушембурго был уволен.

9 июня 2016 года команду возглавил Фабио Каннаваро, а 22 октября, победив «Мэйсянь Хакка» со счётом 3—0 команда одержала победу в первой лиге и вышла в Суперлигу. Перед началом сезона клубное руководство вновь решило сменить клубные цвета со светло-голубого на красный, что отразилось и в эмблеме.

7 января 2019 года в клуб пришёл новый инвестор, в связи с чем было решено сменить название на «Тяньцзинь Тяньхай»

12 мая 2020 года клуб был объявлен банкротом.

Прежние названия 
 2006—2007 — «Хух-Хото Биньхай» ()
 2008—2015 — «Тяньцзинь Сунцзян» ()
 2015—2018 — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ()
 2019—2020 — «Тяньцзинь Тяньхай» ()

Результаты 
За всё время выступлений

Текущий состав

Тренерский штаб

Известные игроки 

  Джуниор Паулиста (2011)
  Александр Родич (2011—2013)
  Алушпа Брева (2011)
  Таави Ряхн (2011—2013)
  Жадсон (2016)
  Луис Фабиано (2016)
  Аксель Витсель (2017—2018)
  Алешандре Пато (2017—2019)
  Антони Модест (2017—2018)

Известные тренеры 
  Вандерлей Лушембурго (2015—2016)

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Китайской футбольной ассоциации

Появились в 2006 году в Китае
Футбольные клубы Китая, прекратившие существование
Исчезнувшие организации Тяньцзиня
ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»